«Корк Си́ти» () — ирландский футбольный клуб из города Корк. Основан в 1984 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Тёрнерс Кросс» общей вместимостью более 7 000 зрителей. Действующий участник Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Ирландии по футболу. Один из первых профессиональных футбольных клубов Ирландии.

История клуба 
Собственниками «Корк Сити» являются болельщики команды, свои права они реализуют через трест «Друзья общества повстанческой армии». Этот трест избирает совет директоров, который руководит футбольным клубом, однако важные решения должны приниматься на ежегодном общем собрании или внеочередных общих собраниях. Для организации повседневной деятельности совет назначил двух клубных администраторов (Кевин Маллен и Эанна Бакли).

Большая часть членов треста присоединилась к нему в сентябре 2008 года, в это время высказывались мнения, что клуб должен пройти процесс реструктуризации в ирландских судах. Наиболее известными членами треста являются бывший лорд-мэр Корка, Брайан Бермингем; депутат партии Шинн Фейн, Джонатан О’Брайен, и несколько других местных политиков. С момента создания треста членские взносы и пожертвования позволили собрать значительную сумму денег на нужды клуба.

Достижения клуба 
Чемпионат Ирландии
  Чемпион (3): 1992/93, 2005, 2017
  Серебряный призёр (9): 1990/91, 1993/94, 1998/99, 1999/00, 2004, 2014, 2015, 2016, 2018

Первый дивизион
  Чемпион (1): 2011

Кубок Ирландии
  Обладатель (4): 1998, 2007, 2016, 2017
  Финалист (5): 1988/89, 1991/92, 2005, 2015, 2018

Кубок ирландской Лиги
  Обладатель (3): 1987/88, 1994/95, 1998/99
  Финалист (2): 1996/97,  2011

Кубок Президента Ирландии
  Обладатель (3): 2016, 2017, 2018

Статистика выступлений с 2000 года 

 Снято десять очков.
 Клуб переведен в низшую лигу.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Ирландии
ФК «Корк Сити»
Корк